Джон Лоуренс Рейнольдс (, народився  в Гамільтоні, Онтаріо) — канадський письменник, опублікував понад 20 художніх і нехудожніх книжок.

Закінчив університет МакМастер.

Книжки 
Його книжка Shadow People: Inside History's Most Notorious Secret Societies (Key Porter, 2006) була опублікована в США під назвою Secret Societies: Their Mysteries Revealed і була перекладена 15 мовами, включаючи іспанську (Breve Historia de las Sociedades Secretas), французьку (Le monde des sociétés secrètes), польську (Ludzie z cienia), турецьку (Gizli Örgütler) і російську (Тайные общества. Мифы и реальность, Издательство Мир книги, 2007).

Художні
 The Man Who Murdered God (Viking/Penguin, 1989)
 And Leave Her Lay Dying (Viking Penguin, 1990)
 Whisper Death (Viking Penguin, 1991)
 Gypsy Sins (HarperCollins, 1993)
 Solitary Dancer (Harper Collins, 1994)
 Haunted Hearts (McClelland & Stewart, 2003)
 Beach Strip (HarperCollins, 2012)
 A Murder for Max (Orca Publishing, 2016)
 Murder Below Zero (Orca Publishing, 2017)
 Murder Among the Pines (Orca Publishing, 2018)

Нехудожні
 Ballroom Dancing (Key Porter/Arbor Glenn, 1998)
 The Rusty Rake Gardener: Beautiful Canadian Gardens with Minimum Toil by Dave and Cathy Cummins with John Lawrence Reynolds (MacMillan, 1999)
 RRSPs & RRIFs for Dummies — on Registered Retirement Savings Plans and Registered Retirement Income Funds in the For Dummies series (CDG Books, 1999)
 Mad Notions: A True Tale of Murder and Mayhem — on the 1994 murder of a college professor in Sevier County, Tennessee for which the victim's wife and her lover were later convicted (Key Porter, 2000)
 Free Rider: How a Bay Street Whiz Kid Stole and Spent $20 Million — on the convicted Canadian investment fraudster Michael Holoday (McArthur & Company, 2001)
 All In Good Time — autobiography by Brian Tobin with John Lawrence Reynolds (Penguin, 2002)
 Straight From the Top: The Truth About Air Canada — autobiography by Robert Milton with John Lawrence Reynolds (Greystone, 2003)
 The Naked Investor (Penguin, 2005)
 Shadow People: Inside History's Most Notorious Secret Societies (Key Porter, 2006)
 When All You Have Is Hope — autobiography by Frank O'Dea with John Lawrence Reynolds (Penguin, 2007)
 Prognosis — on the Canadian healthcare system (Penguin, 2008)
 One Hell of a Ride — biography of Canadian industrialist Craig Dobbin (Douglas & McIntyre, 2008)
 Laying It On The Line — by Buzz Hargrove with John Lawrence Reynolds (HarperCollins, 2009)
 Bubbles, Bankers & Bailouts — on the 2008 global financial crisis (Douglas & McIntyre, 2009)
 The Skeptical Investor (Penguin, 2010)
 Driven: How to Succeed in Business and Life — by Robert Herjavec with John Lawrence Reynolds (HarperCollins, 2010)
 Sun Rise: Suncor, the Oil Sands and the Future of Energy — by Rick George, former CEO of Suncor Energy, with John Lawrence Reynolds (HarperCollins, 2012)
 Do the Next Right Thing: Surviving Life's Crises'' — by Frank O'Dea with John Lawrence Reynolds (Penguin, 2013)
 "Leaving Home — The Remarkable Life of Petter Jacyk (Figure 1 Publishing, 2013)
 «The Will To Win — Leading, Competing, Succeeding» — by Robert Herjavec with John Lawrence Reynolds (HarperCollins, 2013)
 «You Don't Have To Be a Shark» — by Robert Herjavec with John Lawrence Reynolds (St. Martin's Press, 2016)
 «The Dividends of Decency — How Values-Based Leadership Will Help Business Flourish in Trump's America» — By Donald Sheppard with John Lawrence Reynolds (Figure 1 Publishing, 2018)

Примітки

Посилання 
  — персональний сайт 

Канадські письменники
Уродженці Гамільтона (Онтаріо)